Ramadan steht für:

 Ramadan, der islamische Fastenmonat

Ramadan ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Ramadan (* 1984), syrisch-kanadischer Schriftsteller und LGBT-Aktivist
 Hana Ramadan (* 1997), ägyptische Squashspielerin
 Hani Ramadan (* 1959), Schweizer Imam ägyptischer Herkunft
 Jamil Ramadan (* 1983), libanesischer Fußballschiedsrichter
 Jasmin Ramadan (* 1974), deutsche Schriftstellerin
 Kida Khodr Ramadan (* 1976), deutscher Schauspieler
 Mustafa Mohamed Ramadan (* 1996), ägyptischer Leichtathlet
 Nahla Ramadan (* 1985), ägyptische Gewichtheberin
 Said Ramadan (1926–1995), ägyptischer Aktivist der Muslimbrüder
 Taha Yasin Ramadan (eigentlich Taha Yasin al-Dschazrawi; 1938–2007), irakischer Vizepremier und Vizepräsident 1991–2003
 Tariq Ramadan (* 1962), Schweizer Islamwissenschaftler und Publizist ägyptischer Herkunft
 Wolfgang Ramadan (* 1960), deutscher Schriftsteller und Kulturmanager

Siehe auch:
 Ramadhani
 Ramazan